Села:
 Пшеничники — Івано-Франківська область, Калуський район
 Пшеничники — Івано-Франківська область, Тисменицький район
 Пшеничники — Черкаська область, Канівський район